Last Call (englisch für letzte Runde) steht für:

Filme und Fernsehserien:
 Last Call – Eiskalte Rache einer Frau, US-amerikanischer Film von Jag Mundhra (1991) 
 Last Call (1999, Buckley), kanadischer Film von Sean Buckley (1999) 
 Last Call (1999, Lucas), chilenischer Film von Christine Lucas (1999)
 Last Call (2002), kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Henry Bromell (2002) 
 Last Call (2006, Polterman), US-amerikanischer Film von Barry Poltermann (2006) 
 Last Call (2006, Weatherford), US-amerikanischer Film von Grady Weatherford (2006) 
 Last Call (2008), US-amerikanischer Film von Steven Tanenbaum (2008) 
 Last Call (2012), US-amerikanischer Film von Greg Garthe (2012) 
 Last Call with Carson Daly, US-amerikanische Fernsehshow (ab 2002) 

literarische Werke:
 Last Call (Powers), Roman von Tim Powers (1992)
 Last Call (Grippando), Roman von James Grippando (2008)

musikalische Werke:
 Last Call, Album von Betty Blowtorch (2003)
 Last Call, Album von Cayouche (2003)

Sonstiges:
 Last Call (Computerspiel), Computerspiel (2000)